Osoby o tym imieniu:
 Albus – pierwszy król miasta Alba Longa
 Albus Dumbledore – postać fikcyjna występująca w serii książek o Harrym Potterze

Osoby o tym nazwisku:
 Emmy Albus – niemiecka lekkoatletka

Inne:
 Albus – niemiecka moneta